Els esquirols antílop (Ammospermophilus) són un gènere de rosegadors esciüromorfs de la família Sciuridae que es troben en EUA i Mèxic.

Taxonomia 
 A. harrisii
 A. interpres
 A. leucurus
 A. nelsoni